

Patronymes 
 Aurélia Kempf, nageuse française
 Freddy Kempf, pianiste anglais
 Georges Kempf (1916-2013), pasteur et écrivain français
 Hervé Kempf (1957-), journaliste français
 Hippolyt Kempf, athlète suisse
 Jean-Baptiste Kempf, informaticien français, contributeur majeur du projet VideoLAN ainsi que du logiciel VLC
 Jean-Pierre Kempf (1937-2010), prêtre et compositeur musical français
 Martine Kempf, née en 1958, inventeur français
Maurice Kempf (188-1947), industriel et homme politique français
 Michel Kempf, photographe français
 Nicolas Kempf, moine chartreux du 
 Paul Kempf, (1856-1920), astronome allemand.
 Roger Kempf, professeur de littérature et écrivain français
 Virginie Kempf, danseuse française
 Werner Kempf (1886-1964), General der Panzertruppen allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Wilhelm Kempff, pianiste allemand

Patronyme alsacien